Фахриддин Алимов (; ) — узбекистанский футболист, нападающий.

Воспитанник Самаркандского «Шердора», до 2014 года играл в молодёжной команде данного клуба, в 2015 году некоторое время выступал за «Шердор-2». С весны 2014 года стал привлекаться в основную команду, которая участвует в Про-лиге A Узбекистана.

Примечания 

Футболисты Узбекистана
Игроки ФК «Шердор»
Игроки ФК «Шуртан»
Игроки ФК «Динамо» Самарканд